Vorzug (vom Verb vorziehen abgeleitet) steht für:
 den Vorrang für eine Sache oder Person, siehe Priorität
 gute Eigenschaften einer Sache oder Person, die sie gegenüber anderen besonders auszeichnet
 den Genuss eines Vorrechtes oder einer Vergünstigung 
 den Vorzug (Schule) – eine Auszeichnung, die jemand bei sehr guten Schulnoten im Schlusszeugnis erhält
 einen Entlastungszug bei der Eisenbahn, um den späteren (fahrplanmäßigen) Zug zu entlasten
 einen vorausfahrender Teilzug der Straßen- oder Zahnradbahn, siehe Folgezugbetrieb
 den  Weg des Abzugszüngels bis zum Druckpunkt, siehe Abzug (Waffe)#Druckpunktabzug
 die Sonderfahrt bei einem Aufzug

Siehe auch:
 Vorteil
 Privileg
 erstrangig